Thiokol (в разное время известная как Thiokol Chemical Corporation, Morton-Thiokol Inc., Cordant Technologies Inc., Thiokol Propulsion, AIC Group, ATK Thiokol,  ATK Launch Systems Group; правопреемником, после ликвидаций, слияний и выделений является компания Orbital ATK) — американская корпорация, специализировавшаяся изначально на синтетических резинах и других химических компонентах, а в настоящее время на твердотопливных ракетных двигателях и в смежных аэрокосмических областях.

История 
Фирма была основана в 1929 году под названием «Thiokol Chemical Company». Название компании свидетельствует о её первоначальной направленности и образовано от греческих слов, означающих «сера» и «клей». 
Исходно компания производила различные клеи и герметики, и во время Второй мировой войны была одним из крупнейших поставщиков жидких полимерных герметиков. 

После изобретения смесевых твердых ракетных топлив компания сфокусировала свою деятельность в этой новой области, открыв сначала лабораторию в Элктоне, штат Мэрилэнд, а затем и производственные цеха в Элктоне и в Хантсвилле, штат Алабама (Редстоунский арсенал). 
В Хантсвилле производились системы вооружения: 
ступень РН , ускорители TX-18 (для ракет Falcon) и TX-135 (для «Найки-Зюс»); этот завод был закрыт в 1996 году. 

В середине 1950-х годов компания приобрела обширную территорию в штате Юта, для нового испытательного полигона, и постепенно основные мощности были перенесены туда. Завод в Юте известен больше всего производством твердотопливных двигателей для Шаттла. 

На 2005 год продажи компании составили 840 миллионов долларов, при 15 тыс. человек персонала по всему миру.

Продукция 

Двигатели производства компании используются в большом числе систем вооружения, широко известных по всему миру. Это ракеты Першинг, Пискипер (МХ), Посейдон, Минитмен, Трайдент и других. 
Двигатели меньшего размера используются в ракетах «воздух-воздух» и «воздух-земля», таких, как «Сайдвайндер» и «Маверик».

Thiokol производила и производит большое количество двигателей для космических программ НАСА и космических агентств других стран. Список программ, в которых использовались двигатели производства Thiokol, включает программы 
«Меркурий» и 
«Джемини» (двигатели для схода с орбиты), 
«Аполлон» (двигатели разделения ступеней и тормозные двигатели), 
беспилотные аппараты 
«Пионер», 
«Сервейер», 
«Викинг», 
«Вояджер» и 
«Магеллан».

Для ракеты «Дельта-2» выпускаются твердотопливные ускорители Castor. С прекращением полётов «Шаттлов» производство твердотопливных ускорителей для них переориентировано на будущие тяжёлые ракеты-носители «Арес» и SLS.
 
Thiokol была пионером внедрения газогенераторов на азиде натрия, использованных в подушках безопасности автомобилей по всему миру. Аналогичные газогенераторы были использованы для посадки некоторых космических аппаратов на Марс, в частности, Mars Pathfinder. Участвовала корпорация и в разработке трагически погибшего "Челленджера", изготовив твёрдотопливный ускоритель.

См. также 
 Тиокол

Ссылки 
 Официальный сайт компании Orbital АТК 

Компании по алфавиту
Ракетно-космические компании США
Производители вооружений